Die Gauliga, korrekt: Gauklasse Hamburg 1943/44 war die zweite Spielzeit der Gauklasse Hamburg des NSRL. Die Gauklasse Hamburg wurde in dieser Saison erneut in einer Gruppe mit zehn Mannschaften ausgespielt. Die Gaumeisterschaft sicherte sich der LSV Hamburg und qualifizierte sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1943/44, bei der die Hamburger überraschenderweise bis in das Finale vordringen konnten. Das Finale um die deutsche Fußballmeisterschaft 1944 ging jedoch gegen den Dresdner SC mit 0:4 verloren. Auf Grund des vorangeschrittenen Zweiten Weltkriegs bildeten sich auch in Hamburg immer mehr Kriegsspielgemeinschaften.

Gaumeisterschaft 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Hamburg 1943/44 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1943
Fußballsaison 1943/44